Никола́й Алекса́ндрович Третьяко́в:
 Третьяков, Николай Александрович (1854—1917) — русский инженер-генерал, герой русско-японской войны.
 Третьяков, Николай Александрович (1877—1920) — генерал-майор.